

Єрьомино — село, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Єрьомино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Єрьомино — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Єрьомино — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Єрьомино — село, Троїцький район, Алтайський край
 Єрьомино — село, Читинський район, Забайкальський край
 Єрьомино — присілок, Щолковський міський округ, Московська область